Die Saison 2022/23 ist die 31. Spielzeit der Berlin-Liga und die fünfzehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland.

Saisonverlauf 
Die Saison begann am 12. August 2022 mit der Begegnung BFC Preussen gegen SC Charlottenburg, die 3:3 endete.

Ab Saisonstart hatte zunächst Sparta Lichtenberg für elf Spieltage die Tabellenführung inne. Die Ostberliner gewannen die ersten zehn Spiele und kassierten in den ersten sechs Partien kein einziges Gegentor, womit sie den Startrekord von Tennis Borussia II aus der Saison 2001/02 einstellten, die zum Saisonstart viermal ohne Gegentor geblieben waren. Ärgster Verfolger war Hilalspor, die die Tabellenführung nach zwei Sparta-Niederlagen im November 2022 schließlich übernahmen und zur Winterpause auf sieben Punkte Vorsprung ausbauten. Der Oberliga-Absteiger SFC Stern 1900 rangierte im Verfolgerfeld der Tabellenspitze. In der Abstiegszone fanden sich früh Stern Marienfelde und der Aufsteiger Lichtenrader BC 25 ein. Hinzu kamen vier weitere Mannschaften, die den dritten Abstiegsplatz wechselnd belegten. Zur Winterpause stand neben Marienfelde und Lichtenrade der BSV Al-Dersimspor auf den Abstiegsplätzen. 

Vom 12. Dezember 2022 bis 22. Januar 2023 befand sich die Berlin-Liga in der Winterpause. Mit dem Start der Rückrunde wurde schnell deutlich, dass Al-Dersimspor und mehr noch Marienfelde sowie Lichtenrade den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht werden halten können. An der Tabellenspitze dagegen konnte Sparta Anfang März die Führung zurückgewinnen. Anfang März 2023 gab außerdem der Nordostdeutsche Fußballverband bekannt, dass Sparta Lichtenberg, Hilalspor, die Füchse Berlin und der Berliner SC die Lizenz für die Oberliga-Saison 2023/24 beantragt haben.

Der letzte Spieltag soll planmäßig am 4. Juni 2023 stattfinden.

Teilnehmende Mannschaften 

Diese achtzehn Mannschaften nehmen an der Berlin-Liga 2022/23 teil:

Keine Teilnehmer kommen aus den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Treptow-Köpenick.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2022 23
2022